C20H30O3 – formula molecolare dell'acido 5-osso-eicosatetraenoico
C20H30O3 – formula molecolare del steviolo

Formule molecolari